La Coupe Davis 2000 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 4 février au 10 décembre dans différents lieux.

L'Espagne remporte son  grâce à sa victoire en finale face à l'Australie (tenante du titre) par trois victoires à une. C'est la  à remporter la Coupe Davis.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2000 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 135 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 30 dans la "Zone Amérique",
 31 dans la "Zone Asie/Océanie",
 58 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
Tout au long de la campagne 2000, l'Espagne a joué tous ses matchs à domicile où elle a choisi systématiquement la terre battue. Le grand artisan de cette victoire a été Juan Carlos Ferrero, alors en pleine ascension (il sera numéro 1 mondial en 2003), qui remporte cinq matchs sur cinq dont le point décisif de la finale face à Lleyton Hewitt. 

Durant cette campagne, l'Espagne a utilisé cinq joueurs : Juan Carlos Ferrero, Àlex Corretja, Albert Costa, Joan Balcells et Francisco Clavet. Carlos Moyà alors meilleur joueur du pays (il fut numéro un mondial en 1999) fut empêché par une blessure.

En demi-finale du groupe 1 de la zone Amérique, la rencontre entre le Chili et l'Argentine organisée à Santiago n'a pas été terminée. En raison d'un public très indiscipliné, l'arbitre infligea à l'équipe chilienne plusieurs points de pénalité lors du second simple entre Nicolás Massú et Mariano Zabaleta, ce qui engendra encore plus de bruit dans une assistance qui se mit à jeter sur le courts divers projectiles tels des pièces de monnaie ou des cailloux. Zabaleta tentant de ramasser l'un de ces objets, certains spectateurs se sont mis à balancer leurs sièges, ce qui contraint les joueurs à quitter le court sous les boucliers de la police. La Fédération internationale a alors souhaité que les trois derniers matchs soient organisés à huis-clos, mais l'Argentine a refusé de reprendre la rencontre. Le Chili a donc été déclaré vainqueur par forfait (2-0). Face aux évènements, la Fédération a finalement décidé d'exclure de la compétition les deux équipes. Le Chili a également été interdit d'accueillir des matchs de Coupe Davis jusqu'en 2002.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintien pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2001.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2000 se joue entre l'Espagne et l'Australie.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2001. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 14 au 16 juillet ou du 21 au 23 juillet.

Matchs détaillés 

La rencontre entre le Maroc et le Chili prévue du 14 au  au Maroc n'a pas été jouée. Le Maroc l'emporte par forfait.

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2000 de l'ATP
 World Team Cup 2000
 Fed Cup 2000

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2000
Davis